W Polsce 
 Kodrań – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Kodrań – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Kodrań – dawna gromada z siedzibą we wsi Kodrań